Bounce может иметь следующие значения:

 Bounce — сообщение электронной почты которое отсылается обратно отправителю, когда почтовый ящик получателя недоступен, не существует.
 Bounce — мобильная игра, входящая в стандартный комплект мобильных телефонов компании Nokia.
 Bounce — песня австралийской рэп-исполнительницы Игги Азалии.
Bounce — песня шотландского диджея Кельвина Харриса с его третьего студийного альбома 18 Months.
 Bounce Tales — короткометражный мультфильм созданный любительской студией Cube studio.